«Зану́да» () — французская комедия, снятая в 1973 году Эдуаром Молинаро по пьесе Франсиса Вебера «Контракт».

В 2008 году Франсис Вебер поставил переработанную версию данного фильма.

Американский ремейк фильма вышел в 1981 году и назывался «Друг-приятель» ().

Существует также турецкая версия Baş Belası 1982 и индийская версия 2012 года «Банный лист» ().

Сюжет 
Ранним утром в Париже прогремел взрыв — взорвался Ситроен DS, принадлежавший важному свидетелю по делу о коррупции в особо крупных масштабах. Сам свидетель не пострадал, так как за рулём Ситроена оказался дворник, пытавшийся отогнать неправильно припаркованный автомобиль. Убийцу, заминировавшего машину, тоже убрали, — как не справившегося с заданием.

Для завершения начатого дела был вызван киллер — профессионал Ральф Милано (Лино Вентура).

Свидетель должен дать показания во Дворце Правосудия в городе Монпелье. После неудачного покушения приняты все меры предосторожности — практически весь город занят полицией и жандармами, идёт проверка документов на дорогах… но для Ральфа Милано заранее снят номер в отеле, с окном напротив входа во Дворец Правосудия. У Милано — большой чемодан, который он не доверил нести коридорному — ведь в нём находится складная винтовка с оптическим прицелом. До того момента, когда ко Дворцу Правосудия привезут свидетеля, остаётся два с половиной часа. Милано неспешно собирает винтовку…

В это время в соседнем, смежном с номером Милано, номере коммивояжёр Франсуа Пиньон (Жак Брель) звонит своей практически бывшей жене, ушедшей от него к врачу-психиатру. Получив отказ на предложение встретиться, слишком эмоциональный Пиньон идёт в ванную и вешается на водопроводной трубе. Но труба не выдерживает, обрывается, и Франсуа остаётся в живых.

Коридорный обнаруживает Франсуа в состоянии полной прострации, сидящим в заливаемой из лопнувшей трубы ванной и в испуге зовёт Милано на помощь. Тот вынимает Франсуа из петли и уговаривает коридорного не сообщать о происшествии в полицию, обещая разобраться с самоубийцей самостоятельно. Это и понятно — Милано встреча с полицией совсем ни к чему.

Но в борьбе характеров железный Милано уступил холерическому и нервному Пиньону — и вот уже убийца вынужден звонить жене Пиньона. Правда, разговаривать пришлось с тем самым психиатром, к которому ушла жена Франсуа. Это и сказалось потом самым роковым образом на судьбе самого Милано…

В ролях

Примечания 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1973 года
Фильмы Франции 1973 года